«КАВЗ» (ранее Курга́нский авто́бусный завод имени 60-летия Союза ССР (КАвЗ)) — производитель автобусов в России. Расположен в городе Кургане. С  2001 года входит в состав «Группы ГАЗ», а с 2005 года входит в Дивизион «Автобусы» холдинга «Группа ГАЗ».

ООО «КАвЗ» является дочерним предприятием ОАО «ГАЗ» (доля в уставном капитале 100 %). Функции единоличного исполнительного органа данного общества выполняет управляющая организация — ООО «УК „Группа ГАЗ“».

История 

Первоначально, с 1953 года, завод строился в системе оборонного комплекса как расширение Курганского механического завода № 603, производившего средства воспламенения для артиллерии и детали для сельскохозяйственного машиностроения. 19 сентября 1957 года вышло Распоряжение Совета Министров РСФСР о передаче производства автобуса марки ПАЗ-651А с Павловского автобусного завода в Курган и организации производства автобусов КАвЗ-651 капотного типа на базе автомобиля ГАЗ-51.

14 января 1958 года Курганский автобусный завод выпустил первый автобус. Всего в 1958 году выпущено 508, в 1959 году — 1511, в 1960 году — 3434 автобуса.

За первые 5 лет завод достиг проектной мощности — 5000 автобусов в год. В 1962 году завод перекрыл проектную мощность и выпустил 5251 машину. К 1967 году автобусостроителями было выпущено 50 тыс. автобусов базовой модели.

С 1963 года издавалась многотиражная заводская газета «Авангард».

В период с 1962 по 1977 годы на заводе при содействии Ликинского автобусного завода был создан и построен ряд опытных образцов городского автобуса средней вместимости КАвЗ-3100 («Сибирь»), который представлял из себя укороченный, на одну кузовную секцию, вариант автобуса ЛиАЗ-677 с двигателем ЗиЛ-130. Однако в серийное производство эта модель не была пущена из-за отсутствия свободных площадей завода, для которого Минавтопром СССР давал более важное задание — производство капотных автобусов для вахтовиков лесозаготовительной промышленности. Ещё одним нереализованным проектом стал автобус большой вместимости КАвЗ-5252, который представлял из себя удлиненный вариант дизельного автобуса средней вместимости ЛАЗ-4202, разработанного в ВКЭИ автобусостроения во Львове. Кроме того в 1985 г. в рамках эксперимента в Кургане изготовили несколько автобусов КАвЗ-52561, аналогичных ЛиАЗ-5256.

С 1971 года взамен устаревшей модели 651 завод начал производство капотных автобусов КАвЗ-685, переименованных позже в КАвЗ-3270. Затем с изменением базового грузовика модель автобуса соответственно изменилась на КАвЗ-3976.

В 1981 г. с использованием кузова КАвЗ-685 была выпущена партия вахтовых автобусов для нефтяников КАвЗ-49471 на шасси «Урал-375».

В 1985 г. для горных районов страны был разработан аналогичный автобус, но на шасси ЗИЛ-130. Он получил индекс 4959 и был выпущен в Кургане в пяти экземплярах. Затем документацию передали в Киргизию, на Токмакский авторемонтный завод, где вместо кузова КАвЗ-685 должен был использоваться кузов ТАРЗ-002В.

В 1986 году для подготовки рабочих кадров при заводе было открыто СПТУ-34.

11 июля 1992 года завод стал акционерной компанией АК «КАвЗ».

В 1990-е годы в связи с изменением в отраслях народного хозяйства, в том числе сельского, резко снизился потребительский спрос на дешёвые громоздкие капотные автобусы малой вместимости на шасси грузовиков, основным потребителем которых являлись совхозы, колхозы, госпредприятия отраслевых министерств. Начался спад производства: если в 1989 году выпущено 20 тыс. автобусов, то в 1994 году — 4 тыс., в 1995 году — 1186, в 1997 году — 769 машин. Численность работающих на КАвЗе: в 1968 году — 1594 чел., в 1970 году — 2076 чел., в 1980 году — 3955 чел., в 1990 году — 4513 чел., в 1999 году — 3300 чел. К 1993 г. заводом проведена подготовка и организовано производство нового семейства автобусов вагонной компоновки агрегатной сборки с вместимостью 24 пасс. места, в объёме 150—200 шт. в год. Именно здесь в 1992 году изготавливаются первые автобусы вагонной компоновки КАвЗ-3275, КАвЗ-32784, КАвЗ-3278 отличающиеся более высоким уровнем комфортабельности и соответствующие международным требованиям по безопасности.

В 1995 г. завод, пытаясь поправить финансовое положение, изготовил несколько микроавтобусов на шасси ГАЗ-33021 «ГАЗель» — КАвЗ-3272 (7-11 мест), КАвЗ-32722 (5-7 мест) и КАвЗ-32721 (грузопассажирская версия), причём часть образцов имела отдельный от салона пассажирский модуль. Потребителей этот неудачный проект не нашёл.

В 1996 г. завод изготовил автокемпер «Мотохата» на базе «ГАЗели» (подробнее см. ниже), был создан прототип автобуса на шасси ЗИЛ-5301 — КАвЗ-3241, серийно выпускавшийся на дочернем предприятии КАвЗа ТОО «Вика ЛТД» под индексом 3244 (подробнее см. ниже). Также с середины 90-х в небольшом количестве некоторое время выпускали «Икарусы».

В 1997 г. по заказу «Спецгазавтотранса» завод выпустил партию вахтовых КАвЗ-4224, созданных аналогично модели 49471, но уже на шасси «Урал-4320».

С целью удовлетворения потребностей рынка в автобусах для перевозки вахтовых бригад в 1998 году создано семейство КАвЗ-4229 на «зиловском» шасси, в то время выпускаемом Уральским автомоторным заводом; в 2002 г. создаются современные «вахтовки» на шасси «Урал» (подробнее см. ниже).

В ходе стратегии вывода предприятия из предбанкротного состояния в 2001 году Курганским автобусным заводом был разработан школьный автобус, наиболее полно отвечающий требованиям ГОСТ к автобусам для перевозки детей. Первый заказ на поставку автобусов, в рамках программы «Школьный автобус», КАвЗ выполнил в 2001 году в количестве 55 штук для Ярославской области. За два года с начала реализации программы в рамках национального проекта «Образование» Курганским автобусным заводом изготовлено и поставлено около 3 тыс. школьных автобусов во все регионы РФ. Ряд школьных автобусов был поставлен заводом в Республику Беларусь, Казахстан и Украину.

14 марта 2006 года ОАО «Курганский автобусный завод» прекратило деятельность на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

ООО «КАВЗ» 
19 июня 2003 года создано ООО «КАВЗ», вошедшее в холдинг «РусПромАвто» Олега Дерипаски. В 2005 году в связи с реорганизацией «РусПромАвто» КАвЗ вошёл в дивизион «Автобусы» группы «ГАЗ», объединяющего основных производителей автобусной и автомобильной техники в России.

Вхождение в холдинг открыло перед заводом перспективу производственного развития предприятия. Руководством компании было принято стратегическое решение — организация на Курганском автобусном заводе производства автобусов среднего класса ПАЗ-4230 «Аврора». С 2003 года производство разных модификаций этих автобусов было налажено на КАвЗе. Удлинённая версия этого автобуса — ПАЗ-4238 «Аврора» стала выпускаться на Курганском автобусном заводе в 2006 году, под индексом КАвЗ-4238. В 2008 году в связи с ужесточением экологических стандартов была разработана модель КАвЗ-4235, которая сменила на конвейере ПАЗ-4230.

Курганский автобусный завод постоянно расширяет географию поставок не только в России и странах СНГ, но и стран Дальнего Зарубежья. С 2009—2011 гг. в Республику Никарагуа поставлено 380 автобусов КАвЗ, предназначенных для обновления транспортного парка страны.

В 2013 году на заводе работало около 600 человек, в 2014 году — около 400 человек.

Сегодня у предприятия имеются все ресурсы для обновления производства: проводится реконструкция, модернизация технологических потоков, закупается новейшее оборудование с числовым программным управлением для обработки трубных заготовок, лазерного комплекса для резки заготовок.

История капотных автобусов КАвЗ 
С основания предприятия в 1958 году автобусы КАвЗ традиционно базировались на удлиненных грузовых шасси Горьковского автозавода — без кабины, но с сохранением оперения от базовых грузовиков. Соответственно, на шасси ГАЗ-51А в 1958—1971 годах выпускался капотный 20-местный КАвЗ-651А; в 1971—1984 годах на автобусном шасси ГАЗ-53-40 — 21-местный автобус КАвЗ-685, переставленный в 1984 году на шасси ГАЗ-53-12, и после модернизации в 1986 году получивший индекс КАвЗ-3270. Модели 685 и 3270 были самыми массовыми в истории не только КАвЗа, но и мирового автобусостроения, так как годовые объёмы их производства в 1970—1980-х годах достигали 18—20 тыс. машин в год (пик в 1989 году — 20 008 шт.). С 1989 года на автобусном шасси ГАЗ-33074 была освоена базовая модель 20-местного автобуса КАвЗ-397620. Индекс базовой модели поменялся с «2» (класс «автобусы») на «9» (класс «спецмашины») для упрощения сертификации спецверсий. Впоследствии на базе модели 397620 выпускался целый ряд грузопассажирских и специальных (санитарные, ритуальные (катафалк), оперативно-служебные (автозак) и т. д.) модификаций.

В 1993 году был создан автобус КАвЗ-39765 на 28 посадочных мест на шасси ГАЗ-33074, удлиненном по колёсной базе с 3700 до 4550 мм. С 2001 года на его базе серийно выпускался школьный автобус КАвЗ-397653. В опытной серии существовал и ещё более длинная 35-местная модификация КАвЗ-39769, но она в серию так и не пошла из-за проблем с прочностью рамы. С 2003 г. выпускали КАвЗ-39766 на полноприводном шасси ГАЗ-3308«Садко». В 2005—2007 годах на базе среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310«Валдай» небольшой серией выпускался капотный автобус КАвЗ-32081. Объёмы выпуска автобусов КАвЗ в 1990-х годах по сравнению с 1970—1980-ми годами сократились на порядок (до примерно 2 тыс.). За свою историю КАвЗ произвёл около 450 тыс. капотных автобусов.

Выпуск всех капотных автобусов КАвЗ был прекращён в конце 2007 года в связи с планами модернизации предприятия и переходом на выпуск принципиально новой продукции в виде городских среднеразмерных низкопольных автобусов модели 4239, выполненных на китайских агрегатах (шасси и силовая установка). Соответственно вся производственная линия по сборке «капотников» была «полностью реконструирована» (сдана в металлолом). Стоимость последних капотных моделей КАвЗ составляла на момент закрытия производства от 525 тысяч рублей, что ставило данный автобус вне конкуренции с более дорогой и менее качественной продукцией китайского автопрома или содержащей китайские комплектующие — на тот же момент бескапотный КАвЗ-4239 на китайском шасси оценивался уже в 2,57 млн рублей — ценой пяти капотных автобусов.

В 1998—2007 годах дочернее предприятие КАвЗа ООО «Вика ЛТД» выпускало на стандартном шасси ЗиЛ-5301БО автобус малого класса КАвЗ-3244 вместимостью 29 пассажиров (мест для сидения —15) с дизельным двигателем ММЗ Д-245 мощностью 109 л. с. с турбонаддувом. На удлиненном шасси ЗиЛ-5301ЕО выпускалась также модификация КАвЗ-32441 вместимостью 19—22 пассажира. 

В 1998 г. КАвЗ представил семейство автобусов на шасси ЗиЛ, выпускаемом Уральским автомоторным заводом - пригородных КАвЗ-422910 (дизельная версия)/422912 (карбюраторная версия) было построено 6 экземпляров; междугородных КАвЗ-422901 (дизельная версия)/422903 (карбюраторная) на удлинённом шасси было построено 3 штуки. Полноприводные трёхосные КАвЗ-422990 (дизельный)/422991 (карбюраторный) выпускались примерно до 2000 г., их построили около двадцати штук. В 2002 г. было построено три вахтовки на шасси «Урал-4320». Первая, КАвЗ-422440, была сделана в одном экземпляре по заказу «Сургутнефтегаза». Две другие представляли собой её укороченный вариант под названием КАвЗ-42243.

Современный модельный ряд 
В конце 2007 года со снятием с производства семейства КАвЗ-3976 закончилась 50-летняя история курганских капотных автобусов малого класса на шасси грузовиков марки ГАЗ. Мелкосерийное производство полукапотного автобуса КАвЗ-3244, осуществлявшееся дочерней фирмой ООО «Вика ЛТД», свёрнуто в 2007 году.

Производственная программа КАвЗа на 2009 год состояла из заднемоторных среднеразмерных автобусов модернизированного семейства «Аврора» КАвЗ-4235«Аврора» и КАвЗ-4238«Аврора» для пригородного и междугороднего сообщения, а также городского низкопольного автобуса КАвЗ-4239.

Модельный ряд завода включает автобусы среднего класса КАвЗ-4235«Аврора» и КАвЗ-4238«Аврора» в городской и пригородной, школьной модификации. В 2010 году Курганский завод провел первый этап рестайлинга базовых моделей. Автобусы получили изменённую переднюю маску, новый двигатель, трансмиссию, электрооборудование. В 2011 году завод приступил ко второму этапу — автобусы получат новый интерьер.

В 2011—2012 годах автобусы КАвЗ оснащаются двигателями ЯМЗ-534 и Cummins экологического стандарта Евро-4.

В 2017 году в производство был запущен автобус КАвЗ-4270.

Директора 
 20 августа 1953 года — 1961 год Клинский, Виктор Павлович
 1961—1974 Журавлев, Геннадий Александрович
 1974—1986 Гришков, Анатолий Александрович
 1986—1988 Соболев, Анатолий Николаевич
 1988—1995 Назаренко, Виктор Григорьевич
 1995—1996 Пшеничников, Николай Дмитриевич
 1996—1998 Бельков, Сергей Иванович
 1998—2002 Сапожников, Александр Алексеевич
 2002—2003 Тихоненко, Михаил Андреевич
 12 июня 2004—14 марта 2006 Соловьев Вадим Павлович (конкурсный управляющий)
 27 сентября 2005 — 1 марта 2007 Кадылкин, Виктор Сергеевич
 Со 2 февраля 2010 — ООО «Управляющая компания „Группа ГАЗ“»:
 2007—2011 — Шалаев, Олег Викторович (управляющий директор)
 с 2011 Алсараев, Александр Викторович (управляющий директор, до 2015 — и. о. управляющего директора)

Президент АО «Курганский автобусный завод» Антошкин, Александр Сергеевич убит 4 декабря 2002 года.

Награды завода 
 В 1973 году опытная партия автобуса городского типа КАвЗ-3100 на международной выставке «Автосервис-73» была удостоена Почетного диплома.
 В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Курганскому автобусному заводу, неоднократно занимавшему 1 место среди предприятий своей отрасли, было присвоено имя 60-летия Союза ССР. Автобус КАвЗ-685 М удостоен государственного Знака качества.
 В 1994 году на международной Московской выставке «Моторшоу-94» автобус КАвЗ-3276 на шасси фирмы «MAN», оптимизированный немецкой фирмой «Эрнст Аувертер» удостоился титула «Звезды салона».
 В 1995 году благодаря творческой работе конструкторов и дизайнеров завода был создан первый Российский «кемпер» на шасси ГАЗ-3302. «Мотохата» имела большой успех на Московском «Автосалоне-95» и получила высокую оценку министра по чрезвычайным ситуациям С. К. Шойгу и президента швейцарской туристической фирмы — заказчика данной модели Карла Экштайна.
 В 1998 году получен Диплом 100 лучших товаров России (КАвЗ-3244), Москва.
 В 1999 году получен Диплом за лучший экспонат (КАвЗ-32441) на международной выставке-ярмарке «ТрансСиб-Экспо», Кемерово.
 В 1999 году КАвЗ получил диплом III степени и бронзовую медаль за разработку новых типов автобусов на Московской выставке «Москва. Регионы России» (модель автобуса КАвЗ-3244«Бычок»)
 В 1999 году Звание Лауреата Молодёжной премии присвоено коллективу ООО «Вика» за создание единственного в России социального такси для инвалидов (КАвЗ-3244 для инвалидов).
 В 2002 году получен Диплом I степени и золотая медаль (КАвЗ-39765 «школьный») за лучший экспонат, выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь», Кемерово.
 В 2010 году автобусу для перевозки детей присвоен знак «100 лучших товаров России».
 В 2011 году городскому низкопольному автобусу присвоен знак «100 лучших товаров России».

Награды коллектива 
 Орден Ленина — 2 чел.
 Орден Трудового Красного Знамени — 16 чел.

См. также 
 Список предприятий города Кургана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Русские автобусы»
 Страница КАвЗ на сайте «Русские автобусы».
 Курганский автобусный завод (КАвЗ) на сайте Группы ГАЗ
 Материал об автобусах КАвЗ-4238 на сайте Харьков Транспортный

ГАЗ (холдинг)
Производители автобусов России
Предприятия автомобильной промышленности СССР

Предприятия Кургана